Змагання з легкої атлетики на літніх Юнацьких іграх України 1993 року відбулися 21-23 червня в Донецьку. В межах змагань визначались переможці юнацької першості України сезону 1993 року.

Призери

Юнаки

Дівчата

Джерела 

 Лучшие результаты 10 лучших легкоатлетов Украины 1993 года / Л. Эпштейн, Л. Городецкий, Т. Козырева. — К., 1993. — С. 3-37. 

Ю
1993 у легкій атлетиці
1993 в українському спорті
Спортивні змагання у Донецьку